Gordonton bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, Gordonton (Neuseeland)
 eine Gemeinde im Person County im US-Bundesstaat North Carolina, Gordonton (North Carolina)